Das Monte Carlo Masters 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2000 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP Masters Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der jedoch schon in der ersten Runde gegen Karol Kučera das Nachsehen hatte. Der Franzose Cédric Pioline gewann das Turnier und konnte nach 2 missglückten Finalteilnahmen das erste und einzige Mal in seiner Karriere ein Mastersturnier gewinnen. Im Finale bezwang er den Slowaken Dominik Hrbatý glatt in drei Sätzen. In der Saison 2000 war es sein zweiter Titel. Das Doppelturnier gewannen die ungesetzten Jewgeni Kafelnikow und Wayne Ferreira, die in dieser Konstellation schon den zweiten Doppelerfolg bei Mastersturnieren verbuchen konnten. Im Finale bezwangen sie die an drei gesetzten Paul Haarhuis und Sandon Stolle.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin